Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe des Bistums Ravenna, ab 1947 Ravenna–Cervia (Italien):

Weblinks 
 Liste auf der Seite des Erzbistums Ravenna-Cervia

Einzelnachweise 

Ravenna
Erzbistum Ravenna-Cervia
!